Blair Witch (film)
 Blair Witch (gra komputerowa)